Dumme ist Namensbestandteil von Gewässern in Deutschland:

 Alte Dumme, Verbindungsgewässer von Salzwedeler Dumme zur Wustrower Dumme zwischen Tylsen (Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel), Sachsen-Anhalt und Bergen an der Dumme (Landkreis Lüchow-Dannenberg), Niedersachsen
 Salzwedeler Dumme, linker Zufluss der Jeetzel/Jeetze in Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Wustrower Dumme, linker Zufluss der Jeetzel/Jeetze bei Wustrow, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen; abschnittsweise in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Dummbach
 Dummer